Tocci steht für:
 Mehrzahl von Tocco (Adelsgeschlecht)
 Tocci-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Tocci ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Tocci (1923–~1993), italienischer Schauspieler
 Giacomo Tocci (* 1877), italienischer siamesischer Zwilling, siehe Giovanni Battista und Giacomo Tocci
 Giovanni Battista Tocci (* 1877), italienischer siamesischer Zwilling, siehe Giovanni Battista und Giacomo Tocci
 Nathalie Tocci (* 1977), italienische Politikwissenschaftlerin